Logsch ist der Familienname folgender Personen:

Hermann Logsch (1909–2007), ein deutscher Elektrotechniker
Romy Logsch (* 1982), deutsche Leichtathletin und Bobfahrerin